Конофитум двулопастный (лат. Conophytum bilobum) — вид суккулентных растений рода Конофитум, семейства Аизовые. Родной ареал: ЮАР (Капская провинция). Полукустарник произрастает в основном в биоме пустыни.

Описание 
Крепкие подушки размером с грушу или полукустарник со скрытыми или видимыми междоузлиями. Пары листьев сочные, до 70 мм длиной, 30 мм в диаметре, лишь частично сросшиеся, сердцевидные до заячьих при виде сбоку, вершины килеватые или закругленные. Эпидермис от желтовато-зеленого до сизоватого, розоватого или красноватого цвета, гладкий от пальпируемых восковых пластинок или с короткими сосочками, сосочки иногда расположены в виде рыбьей чешуи, кили часто красные, зона трещин окружена участками с окнами. Цветки дневные, крупные, желтые, реже белые или розоватые.

Таксономия 
, Gard. Chron., ser. 3, 72: 83 (1922).

Этимология 
Conophytum: греч. konos = конус; phytum = растение; намекая на форму перевернутого конуса растения.

bilobum: латинский эпитет, означающий «с двумя лопастями».

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 Derenbergia biloba (Marloth) Schwantes (1925)
 Mesembryanthemum bilobum Marloth (1907)

Подвиды 
Подвиды по данным сайта POWO на 2022 год:

 Conophytum bilobum subsp. altum (L.Bolus) S.A.Hammer
 Conophytum bilobum subsp. bilobum
 Conophytum bilobum subsp. claviferens S.A.Hammer
 Conophytum bilobum subsp. gracilistylum (L.Bolus) S.A.Hammer

Примечания 

Аизовые
Суккуленты